Ланд — фамилия и топоним.

 Ланд — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Ланд, Зои (1962—1999) — американская актриса, сценарист, режиссёр.
 Ланд, Люсиль (1913—2002) — американская актриса 1930-х годов.
 Ланд, Ольга Львовна — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Ланд, Роже (1916—2008) — британский агент и радист французского происхождения, служивший в Управлении специальных операций.
 Ланд, Тийт (род. 1964) — эстонский биохимик.

См. также